Jan Ślaski (1891–1946) – pułkownik lekarz weterynarii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Ślaski właściwie Jan Slaski (1893–1984) – sadownik 
 Jan Ślaski właściwie Jan Slaski (1895–1940) – poseł i senator RP, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Porównaj osoby noszące nazwisko „Slaski”:
 Jan Slaski